Asón puede referirse a:

Cantabria (España) 
 Río Asón: en Cantabria (España)
 Valle del Asón: valle por el que circula el río Asón.
 Asón: localidad del municipio de Soba, en Cantabria (España).
 Asón: localidad del municipio de Arredondo, en Cantabria (España).
 Val del Asón: localidad del municipio de Arredondo, en Cantabria (España).
 Comarca de Asón-Agüera: una de las comarcas de Cantabria (España).
 Parque Natural Collados del Asón: espacio natural protegido de la comunidad autónoma de Cantabria (España).

Otros 
 Asón Inmobiliaria de Arriendos: empresa constructora española.